Ratcliffe bezeichnet folgende Ortschaften:

 Ratcliffe-on-Soar, Nottinghamshire
 Ratcliffe-on-the-Wreake, Leicestershire

Ratcliffe ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ratcliffe (1888–1947), schottischer Politiker und Publizist
 Andrew Ratcliffe (* 1955), australischer Leichtathlet
 Barry Ratcliffe (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler, Stuntman, Drehbuchautor und Produzent
 Bret Charles Ratcliffe (* 1946), US-amerikanischer Insektenkundler
 Brittany Ratcliffe (* 1994), US-amerikanische Fußballspielerin
 Derek A. Ratcliffe (1929–2005), britischer Ökologe und Naturschützer
 Francis Ratcliffe (1904–1970), australischer Zoologe
 Jacob Ratcliffe (* 1997), neuseeländischer Eishockeyspieler
 Jake Ratcliffe (* 1994), australischer Gewichtheber
 Jim Ratcliffe (* 1952), britischer Unternehmer

 Julia Ratcliffe (* 1993), neuseeländische Hammerwerferin
 Kevin Ratcliffe (* 1960), walisischer Fußballspieler
 Nazanin Zaghari-Ratcliffe (* 1978), britisch-iranische Journalistin
 Paul Ratcliffe (* 1973), britischer Kanute
 Peter J. Ratcliffe (* 1954), britischer Nephrologe
 Shelagh Ratcliffe (* 1952), britische Schwimmerin
 Simon Ratcliffe (* 1967), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ratcliff
 Radcliffe
 Radclyffe